

Sigle 
 Texas Instruments Incorporated  – una compagnia statunitense, con sede a Dallas in Texas

Codici 
 TII – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tirinkot (Afghanistan)
 tii – codice ISO 639-3 della lingua tiene

Musica 
 Tii – singolo delle Neiokõsõ del 2004, rappresentante dell'Estonia all'Eurovision Song Contest 2004

Altro 
 Lingua tii (codice ISO 639-3 txq)